James Sixsmith (né le  à Alexandria, dans l'État de la Virginie aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|2003-2004 || College Holy Cross || NCAA ||32 ||10 ||18 ||28 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || College Holy Cross || NCAA ||36 ||9 ||28 ||37 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || College Holy Cross || NCAA ||39 ||12 ||28 ||40 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || College Holy Cross || NCAA ||35 ||17 ||30 ||47 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||3 ||2 ||1 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Admirals de Milwaukee || LAH ||17 ||1 ||1 ||2 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|2007-2008 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||22 ||4 ||12 ||16 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||31 ||12 ||15 ||27 ||26 ||3 ||3 ||1 ||4 ||6
|-
|2008-2009 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||18 ||2 ||0 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| Admirals de Milwaukee || LAH ||24 ||3 ||6 ||9 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||41 ||24 ||40 ||64 ||27 ||9 ||2 ||11 ||13 ||8
|-
|2009-2010 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||21 ||2 ||4 ||6 ||9 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010|| Admirals de Milwaukee || LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Kölner Haie || DEL || 48|| 4|| 6|| 10|| 28|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2011-2012 ||HK Jesenice || EBEL|| 16|| 4|| 14|| 18|| 57|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Lørenskog IK || GET Ligaen|| 26|| 23|| 26|| 49|| 16|| 16|| 6|| 10|| 16|| 8
|-
| 2012-2013 || Lørenskog IK || GET Ligaen || 42|| 31|| 36|| 67|| 56|| 12|| 8|| 10|| 18|| 6
|-
| 2013-2014 || Lørenskog IK || GET Ligaen || 39|| 24|| 28|| 52|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Södertälje SK || Allsvenskan || 21|| 3|| 3|| 6|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Asplöven HC || Allsvenskan || 20|| 3|| 15|| 18|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Lørenskog IK || GET Ligaen || 32 || 16 || 21 || 37 || 6 || 16 ||4 || 9 || 13 || 4
|-
| 2016-2017 || Lørenskog IK || GET Ligaen ||45 ||16 ||27 ||43 ||36 ||7 ||3 ||6 ||9 ||4
|-
| 2017-2018 || Lørenskog IK || GET Ligaen ||25 ||8 ||10 ||18 ||16 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2018-2019 || Lørenskog IK || Norvège Division 2 ||17 ||12 ||35 ||47 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mars 1984
Naissance à Alexandria (Virginie)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Crusaders de Holy Cross
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Kölner Haie
Joueur du HK Jesenice
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Södertälje SK
Joueur du Asplöven HC